Voca steht für:

 Voca (Texas), Ort im McCulloch County, Texas, Vereinigte Staaten

Voca ist der Familienname folgender Personen:

 Idriz Voca (* 1997), Schweizer Fußballspieler